Takanohana ist der Name mehrerer Sumōringer:

 Takanohana Kenshi (1950–2005), früherer Ōzeki
 Takanohana Kōji (* 1972), ehemaliger Yokozuna und einer der Söhne Kenshis